Schatztext-Linie bezeichnet in der Nyingma-Schule des tibetischen Buddhismus die folgenden Überlieferungslinien:

 Nördliche Schätze (tibetisch byang gter)
 Südliche Schätze (tibetisch lho gter)